

Persone 
 David Degen (1983) – calciatore svizzero
 Jürgen Degen (1967) – calciatore tedesco
 Michael Degen (1932-2022) – attore e scrittore tedesco
 Philipp Degen (1983) – calciatore svizzero

Geografia

Svizzera 
 Degen – ex comune ora frazione di Lumnezia, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)